Мессажай — несколько объектов общей топонимики и этимологии в Краснодарском крае:

 Мессажай — село в Туапсинском районе.
 Мессажай — гора в Туапсинском районе.